UWM steht als Abkürzung für:

 University of Wisconsin–Milwaukee, staatliche Hochschule in Milwaukee, US-Bundesstaat Wisconsin
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, polnisch für Universität Ermland-Masuren in Olsztyn, Polen
 Unterwasserdruckstrahlmassage, Therapieform
 Ultrix Window Manager oder UDE Window Manager

UWM